Молокоедово — остановочный пункт, бывший разъезд на 400 километре Бологое-Полоцкой линии Октябрьской железной дороги в Невельском районе Псковской области. Представляет собой однопутный остановочный пункт без платформы и сохранившемся зданием станции.

Движение 
Грузовое движение по Бологое-Полоцкой линии через станцию практически отсутствует. Ранее через о.п. проходили пригородные поезда (рельсовые автобусы) Великие Луки — Алёща и обратно и Новосокольники — Алёща и обратно.
В настоящее время пригородное сообщение закрыто в связи с сокращением субсидий администрации Псковской области на убыточные пригородные пассажирские перевозки.

Примечания

Ссылки 
 Псковские железные дороги. Остановочный пункт (разъезд) Молокоедово

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Великолукского района